Cinema:
 Deadline at Dawn, pel·lícula de 1946 dirigida per Harold Clurman i protagonitzada per Bill Williams, Susan Hayward i Paul Lukas
 Deadline - U.S.A., pel·lícula de 1952 dirigida per Richard Brooks i protagonitzada per Humphrey Bogart
 Deadline (Testimoni en zona de guerra en català), pel·lícula de 1987 dirigida per Nathaniel Gutman i protagonitzada per Christopher Walken
 Deadline (pel·lícula de 2009), dirigida per Sean McConville i protagonitzada per Brittany Murphy i Thora Birch

 Miscel·lània:
 Deadline (revista), revista britànica de còmics publicada entre el 1988 i el 1995
 Deadline Hollywood, també conegut com a Deadline, és un diari digital estatunidenc fundat el 2006